Die MPM St. Louis Open 2006 fanden vom 20. bis 26. September 2006 in St. Louis, Missouri, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Titelverteidiger war Amr Shabana, der nicht erneut antrat. Im Endspiel setzte sich der an Position vier gesetzte Stewart Boswell gegen den an Position zwei gesetzten John  White mit 11:6, 11:2 und 12:10 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael Puertas einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in St. Louis